Дрангово () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Петрич. Находится примерно в 7 км к востоку от центра города Петрич и примерно в 69 км к югу от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 528 человек, преобладающая национальность — болгары.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области